Bastida / Labastida (baskiska: Bastida) är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Araba / Álava och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Bastida / Labastida ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bastida / Labastida är kuperad norrut, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Pico de Toloño,  meter över havet,  km nordost om Bastida / Labastida. Runt Bastida / Labastida är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Miranda de Ebro,  km nordväst om Bastida / Labastida. Trakten runt Bastida / Labastida består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Baskien